

Collegamenti esterni

 Universidad Católica 1997 - Oocities.org

Calciatori della Nazionale cilena